2 gminy w Niemczech:
 Horstedt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)
 Horstedt – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland